Сочи 1985 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир состоялся в сентябре 1985 г.

В турнире участвовали 15 шахматистов: 10 советских (6 гроссмейстеров и 4 международных мастера) и 5 иностранцев (все международные мастера).

Победителем турнира в третий раз стал гроссмейстер Е. Э. Свешников. На этот раз он единолично занял 1-е место (в 1976 г. он разделил 1—2 места с Л. А. Полугаевским, а в 1983 г. — с А. В. Вайсером).

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1985 год в шахматах
Сентябрь 1985 года
Спорт в России в 1985 году
1985 год в Краснодарском крае